Медведское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Медведское сельское поселение — входит в Нолинский район, Кировская область
 Медведское сельское поселение — входит в Щучанский район, Курганская область
 Медведское сельское поселение — входит в Шимский район, Новгородская область
 Медведское сельское поселение — входит в Черепановский район, Новосибирская область